Ляохэ:

 Ляохэ — крупнейшая река в южной Маньчжурии.
 Ляохэ — нефтегазовое месторождение в Китае.